Попадич (Попадіч) — українське прізвище.

Відомі носії 
 Попадич Василь Васильович (1983—2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Попадич Федір Миколайович (1877—1943) — український хоровий диригент, композитор і педагог.

 Лана Попадич (нар. 1983) — колишня хорватська тенісистка.

Примітки